Bannockburn – città della Scozia, Regno Unito
Bannockburn – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti

Altre voci
Bannock Burn – fiume della Scozia